

Mythologie 
 Dans la mythologie romaine, Libertas est la déesse de la liberté.

Religion 
 Libertas Præstantissimum est une encyclique du pape Léon XIII.

Histoire 
 La  ("liberté de l'église" en latin) est la notion d'émancipation de l'autorité ecclésiastique par rapport au pouvoir temporel.

Numismatique 
 Les pièces de type "Tête de Libertas", en Suisse. Voir les articles sur les pièces de 5, 10 et 20 centimes de franc suisse.

Politique 
 Libertas est un groupe de pression qui a fait campagne avec succès pour le « non » lors du référendum irlandais de 2008 sur le traité de Lisbonne.

Prénom 
 Libertas Schulze-Boysen (1913-1942) est une journaliste allemande, héroïne de la résistance allemande au nazisme.

Sport 
 Victoria Libertas Pesaro est un club de basket-ball italien fondé en 1947.
 SP Libertas est un club saint-marinais de football.
 Le Centro Nazionale Sportivo Libertas est un organisme de promotion du sport fondé en 1945 par Alcide De Gasperi.

Autres 
 ’Libertas’, cultivar de rosier grimpant.